Ліберов — прізвище, жіноча форма — Ліберова. Відомі носії:

 Ліберов Костянтин — український фотограф, фотожурналіст. 
 Ліберов Олексій Миколайович (1911—2001) — радянський живописець, народний художник РРФСР, член-кореспондент АХ СРСР.
 Ліберов Петро Дмитрович (1904—1983) — радянський російський археолог, фахівець у галузі культур скіфського часу та бронзової доби. Доктор історичних наук (1971).
 Ліберов Роман Олександрович (нар. 1980) — російський кінорежисер, сценарист, продюсер.

 Ліберова Лія Соломонівна (1948, Київ — 2010, Москва) — російський літератор (поет, прозаїк, драматург), перекладачка.

Прізвища